Colours — пятнадцатый студийный альбом японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший в 2014 году. В альбоме 10 композиций, включая «Feel the love» и «Merry-go-round» с предшествующего сингла. А также «Pray», ставшую заглавной темой в полнометражном аниме «BUDDHA2», и «Hello new me», которая использовалась в качестве заставки сериала «Saigo Kara Nibanme no Koi» на телеканале Fuji TV с 17 апреля.

Об альбоме 
В апреле 2014 года на официальном сайте появилась информация о том, что идет запись нового альбома. Над альбомом работали продюсеры и музыканты с мировой известностью, такие как Родни Джеркинс, Армин ван Бюрен и Федде Ле Гранд. 21 мая участники фан-клуба получили возможность прослушать 6 новых треков. Таким образом, фанатам стали известны все 10 композиций с нового, пока ещё безымянного альбома. 
Зрители концерта «ayumi hamasaki PREMIUM SHOWCASE ~Feel the love~» получили один из трех бесплатных CD. В Нагойе XOXO/Terminal, в Осаке Angel/Lelio, в Токио What is forever love/NOW & 4EVA. 
Клипы на песни Feel the love и Merry-go-round отличаются от выпущенных на ДВД с синглом.

Список композиций

Позиции в чарте Орикон 

 Общее число проданных копий: 53 406 (Япония), 992 (Тайвань), 142 (Корея)

Примечания 

Альбомы Аюми Хамасаки
Альбомы Avex Group